Cosmocephalus är ett släkte av rundmaskar. Cosmocephalus ingår i familjen Acuariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Cosmocephalus